

Filosofia 
 Pathos – una delle due forze che regolano l'animo umano secondo il pensiero greco

Musica 
 Pathos – album di Teodosio Losito del 1991
 Pathos – album di Silvia Salemi del 1998
 Pathos - etichetta discografica
 Pathos – gruppo musicale svedese
 Pathos – rapper italiano

Pagine correlate 
 Patos (disambigua)